Antoine Raybaud (1934-2012), enseignant, critique, poète et écrivain français.
 Henri Raybaud, (1879-?) est un sculpteur.
 Joseph Raybaud (1904-1991), homme politique et agriculteur français ; sénateur, président du conseil général des Alpes-Maritimes et maire de Levens ; père de Léon-Pierre Raybaud.
 Joseph André Raybaud (1787-1857), homme politique français.
 Léon-Pierre Raybaud né Léon-Pierre, Jacques Raybaud (1934-), professeur des universités. Il est le fils de Joseph Raybaud.
 Louis Maximin Raybaud (1760-1842), homme politique français.
 Nanette Raybaud (née en 1960), grimpeuse française.

Homonymie de patronyme